Bošnjane je lahko:
 Bošnjane, Paraćin (Srbija)
 Bošnjane, Rača (Srbija)
 Bošnjane, Varvarin (Srbija)